Greg Kužnik (tudi Greg Kuznik), kanadsko-slovenski hokejist, * 12. junij 1978, Prince George, Britanska Kolumbija, Kanada.

Kužnik je kariero začel leta 1995 v ligi WHL, igral še v severnoameriških ligah AHL, ECHL, IHL in BNL, nato pa se preselil v Evropo, kjer je v sezonah 2005 in 2006 igral v italijanskem klubu SHC Fassa, dve sezoni in pol je bil član HDD ZM Olimpije, v sezonah 2010/11 in 2011/12 pa VSV EC. V sezoni 2012/13 je ponovno zaigral za klub SHC Fassa v italijanski ligi, po koncu sezone je končal kariero.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, od tega enem v elitni diviziji.

Pregled kariere 

|-
| Seattle Thunderbirds
| WHL
| 95/96
|
| 70
| 2
| 13
| 15
|
| 149
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| Seattle Thunderbirds
| WHL
| 96/97
|
| 70
| 4
| 9
| 13
| +23
| 181
|
| 14
| 0
| 2
| 2
| +3
| 26
|-
| Seattle Thunderbirds
| WHL
| 97/98
|
| 72
| 5
| 12
| 17
| +11
| 197
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 98/99
|
| 27
| 1
| 0
| 1
| -7
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 98/99
|
| 50
| 6
| 8
| 14
| +26
| 110
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 99/00
|
| 46
| 0
| 3
| 3
| +1
| 53
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Dayton Bombers
| ECHL
| 99/00
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 99/00
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +4
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 00/01
|
| 73
| 0
| 7
| 7
| -8
| 72
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 01/02
|
| 58
| 3
| 8
| 11
| +9
| 40
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 8
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 02/03
|
| 61
| 2
| 3
| 5
| +5
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 03/04
|
| 36
| 10
| 18
| 28
|
| 28
|
| 12
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 04/05
|
| 34
| 8
| 16
| 24
|
| 24
|
| 14
| 0
| 7
| 7
|
| 8
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 05/06
|
| 41
| 15
| 7
| 22
|
| 76
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 18
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 06/07
|
| 32
| 10
| 12
| 22
|
| 80
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 12
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 4
| 8
| 12
| +1
| 107
|
| 15
| 1
| 5
| 6
| -1
| 24
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 18
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 54
| 3
| 6
| 9
| -29
| 123
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 37
| 5
| 13
| 18
| 
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 13
| 2
| 8
| 10
|
| 8
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 52
| 4
| 14
| 18
| 
| 79
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 4
| 9
| 13
| 0
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 12/13
|
| 38
| 1
| 13
| 14
|
| 64
|
| 4
| 1
| 3
| 5
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 982
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 193
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 1677
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 154
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Kanadski hokejski branilci
Kanadski Slovenci
Slovenski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Seattle Thunderbirds
Hokejisti Beast of New Haven
Hokejisti Florida Everblades
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti Dayton Bombers
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Fife Flyers
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti VSV EC